Shamirovo schéma pro sdílení tajemství je kryptografický algoritmus. Je to forma sdílení tajné informace, kdy je tato informace rozdělena do částí (každému účastníku je přidělena jedinečná část) a pro rekonstrukci původní informace je třeba alespoň určitý počet z dílčích částí.

Matematická definice 

Našim cílem je rozdělit nějaká data  do  částí tak, že:

 Znalost některých  nebo více  částí zajistí snadné zjištění  .
 Znalost některých  nebo méně  částí ponechá  zcela neurčená (ve smyslu, že všechny hodnoty jsou stejně možné).

Toto schéma nazýváme  prahové schéma.
Pokud , všichni účastníci jsou třeba k rekonstrukci tajemství.

Shamirovo schéma 
Předpokládejme, že chceme užít  prahové schéma pro sdílení tajemství .
Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že  je prvkem konečného tělesa  velikosti  kde  a zároveň je  prvočíslo.

Náhodně vybereme  koeficientů . Dále  Sestavíme polynom
. Dále vypočítáme souřadnice  bodů tohoto polynomu. Například pro  získáme  bodů ve tvaru 

Tyto souřadnice jsou rozděleny mezi  účastníků.
Jelikož je polynom stupně  určen jednoznačně  body, z jakékoliv -prvkové podmnožiny bodů lze jednoznačně pomocí interpolace určit koeficienty polynomu  a tedy i tajemství

Reference 

 

Kryptografické algoritmy